Osoby:
 August Raps – niemiecki fizyk
 Ralf Raps – niemiecki piłkarz

Inne:
 RAPS – urządzenie dla żołnierzy

Zobacz też:
 Raabs